Mundart des Weichselmündungsgebietes (v překladu dialekt z ústí řeky Visly) byl dialektem němčiny.

Jednalo se o poddialekt dolnopruštiny, která patří k východní dolnoněmčině.

Používal se, jak už vyplývá z názvu, v ústí řeky Visly, takže v okolí města Gdaňsk na území dnešního Polska.

Odkazy

Reference

Související články 
 Plautdietsch

Nářečí němčiny
Jazyky Polska
Mrtvé germánské jazyky